Сельма́ Эрге́ч (; род. 1 ноября 1978, Хамм, Германия) — турецкая актриса и модель. Известна благодаря фильму «Сеть 2.0» и роли Хатидже Султан в сериале «Великолепный век».

Биография 
Сельма родилась в городе Хамм, в 1978 году в семье врача-турка и медсестры-немки (родом из Рурской области Германии). Её назвали в честь писательницы Сельмы Лагерлеф. Её семья переехала в 1983 году в турецкий город Мерсин. Позже они переезжают в Анкару, а в 1989 году возвращаются в Германию. Сельма в 1995 году окончила среднюю школу земли Северный Рейн-Вестфалия. В 1995—1996 училась в Хэдингтон школе (Оксфорд, Великобритания). В 1996—1998 годах она в рамках программы по обмену студентов училась в Лилле (регион Нор-Па-де-Кале) во Франции. Сельма вернулась в 1998 году в Германию. А позже она переехала в Турцию и училась в Стамбульском университете, на медицинском факультете университета города Адана, а также работала в качестве стажера в медицинской клинике.

Сельма с 9 лет является вегетарианкой.

Личная жизнь 
26 сентября 2015 года Сельма вышла замуж за бизнесмена Джана Оза, с которым встречалась 2 года. 8 апреля 2016 года Сельма Эргеч родила девочку весом 3950 и ростом 54 см, которую назвали Майа.

Карьера 
После периода медицинской стажировки Сельма Эргеч получила годичный отпуск, во время которого снялась в «Yarım Elma» — сериале компании NBC (сорок три эпизода) в роли девушки по имени Айча.

Начиная с 2003 года Сельма начала брать уроки актёрского мастерства у актрисы Алии Узунатаган. Она посещала Mujdat Gezen Art Center. В 2006 году Сельма снялась в американо-турецком фильме Сеть 2.0.

В качестве модели Сельма Эргеч со своими коллегами Каролиной Коч и Бану Ентур является лицом марки «Selamlique». Этот проект принёс ей популярность ещё до «Великолепного века».

В 2011 году Эргеч была приглашена в сериал «Великолепный век». на роль Хатидже Султан, сестры султана Сулеймана. По мнению самой актрисы, эта роль значима не только для её карьеры, но и для души. В интервью журналу İnStyle она сказала:
«Мы делаем работу, в которой есть душа, поэтому нам не удастся погрязнуть в рутине. Самое главное, что выделяет сериал „Великолепный век“ на фоне остальных — каждой серии присуще отдельное воодушевление. Чувство, что следующая серия должна быть лучше предыдущей поддерживает работу всей съёмочной бригады на таком же высоком уровне, как в первый день».
«Характер Хатидже Султан очень изменился. Иногда меня саму удивляют некоторые вещи, с ней связанные, её образ начал становиться более „вкусным“. Хатидже Султан делает то, что я бы в своей жизни никогда не сделаю или даже не смогу сделать. Иногда она молчит там, где я бы высказалась, а там, где я бы промолчала, она сходит с ума. Когда я играю образ, который полностью противоположен мне по характеру, я пытаюсь понять, какие причинно-следственные связи ей движут. В итоге играть её довольно интересно».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Сельма Эргеч на сайте TurkishtvSeries.ru